O Mỹky é um dialeto da língua iranxe. É falado no município de Brasnorte, estado de Mato Grosso pelos menquis.

Vocabulário
Vocabulário da flora e fauna (Monserrat e Amarante 1995):

mỹky
Línguas isoladas
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)